Николай Хрусталёв:
 Хрусталёв, Николай Иустинович (1884—1935) — русский инженер-гидротехник, главный инженер Беломорстроя.
 Хрусталёв, Николай Титович (1908—1941) — советский военный лётчик, участник Второй мировой войны.